Həsənqaya – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Həsənqaya – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian